Сусана има више значења:

 Сусана, Итлер Валдез (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сусана (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сусана (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику